Periploca fait référence à :
 Periploca Braun, 1919, un genre de lépidoptères de la famille des Cosmopterigidae ;
 Periploca L., 1753, un genre de plantes de la famille des Asclepiadaceae.

Homonymie de genre en biologie